Еле́на Па́вловна Сме́лая () — советская и российская актриса, режиссёр, лауреат премии «ТЭФИ».

Биография 
Родилась 6 декабря 1929 года в Симферополе. Пережила блокаду Ленинграда со своей большой семьей, все выжили, школу окончила в Ленинграде.

Переехала в Москву. В 1949—1953 училась на актёрском факультете школы-студии МХАТ. После трудового распределения попала со своим мужем, театральным режиссёром Григорием Залкиндом в Ташкент. 7 лет была актрисой в Ташкентском драматическом театре и в театре Дзержинска (роль Вари в «Вишневом саде», много ролей в советских пьесах, которые ставил, как режиссёр её муж). В 1960-е годы — помощник режиссёра и ассистент режиссёра детской редакции ЦТ. В 1965 году училась на курсах повышения квалификации режиссёров. В 1966 г. по 1968 г. училась на режиссёрском факультете ВГИКа. С 1968 по 1976 г. — в Молодёжной редакции ЦТ. С 1976 по 1990 г. — в творческом объединении «Экран». С 1990 года — режиссёр АТВ. Режиссёр программы «В поисках утраченного», получившей премию «ТЭФИ». Получила премию Американской академии телевидения за фильм «Дуня».

В серии «Документальная камера» о жизни и творчестве Е. П. Смелой снят фильм Георгия Сушко «Елена Смелая. Режиссёр эпохи телевидения» (2011).

Семья 
 Муж — Григорий Исаакович Залкинд, режиссёр.
 Сын — Андрей Смелый (1955—2005), режиссёр, работал на радио и на канале REN TV.
 Внучка — Ксения Щедрина, режиссёр ТВ.

Фильмография 
Режиссёр свыше 30 документальных фильмов:

 «Петрово поле» (1984),
 «Найди соперника» (1986),
 «Вид из окошка» (1987) (фильм получил 3 международные премии на фестивалях телефильмов в Лейпциге, Минске, Лос-Анджелесе),
 «Без наследника» (1990),
 «Деревня»,
 «Золотой плёс»,
 «Кто есть кто» и др.

В телекомпании АТВ была режиссёром фильмов:

 «Пожар», «Лабуда» (1992),
 «Дом лицом на закат» (1993),
 «Откровения от Вилли» (1993),
 «Дуня» (2000) получил премию ТЭФИ в 2001, получил премию Американской академии телевидения.
 «Вспоминая Рождество» (2001)

 Цикл передач «В поисках утраченного» также получил премию ТЭФИ в 1998 году.

Примечания

Ссылки 
 Фильм о Елене Смелой (2011)
 Владимир Герчиков, воспоминания о Елене Смелой
 https://www.liveinternet.ru/users/4624630/post253379966/

Актёры СССР
Режиссёры-постановщики СССР
Режиссёры-постановщики России
Телережиссёры России
Выпускники Школы-студии МХАТ